Die Erste Division 1919/20 war die 20. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball und erste Spielzeit nach der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung im Jahr 1914. Sie begann am 28. September 1919 und endete am 22. Februar 1920.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1919/20